Flor de Patria peut désigner :

Toponymes

Flor de Patria : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Pampán dans l'État de Trujillo ;
 Flor de Patria : capitale de la paroisse civile de Flor de Patria de la municipalité de Pampán dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme